Chavinda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chavínda, kommunhuvudort, Delstaten Mexiko, 
 Chavinda (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar